Potamia är ett släkte av tvåvingar. Potamia ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Husflugor
Potamia